Серена Вільямс була чинною чемпіонкою, але у чвертьфіналі її перемогла Єлена Янкович.

У фіналі фіналістка турніру 2007 року Марія Шарапова перемогла Ану Іванович з рахунком 7–5, 6–3, таким чином вигравши свій третій титул на турнірах Великого шолома і перший на Australian Open. Вона стала першою серед росіянок переможницею цього турніру. Іванович вдруге програла у фіналі турніру Великого шолома. Зрештою, кілька місяців по тому, вона здобула перемогу на Відкритому чемпіонаті Франції.

Сіяні гравчині 
{{columns-list|2|
  Жустін Енен (чвертьфінал)
  Світлана Кузнецова (3 коло)
  Єлена Янкович (півфінал)
  Ана Іванович (фінал)
  Марія Шарапова (переможець)
  Анна Чакветадзе (3 коло)
  Серена Вільямс (чвертьфінал)
  Вінус Вільямс (чвертьфінал)
  Даніела Гантухова  (півфінал)
  Маріон Бартолі (1 коло)
  Олена Дементьєва (4 коло)
  Ніколь Вайдішова (4 коло)
  Татьяна Головін (2 коло)
  Надія Петрова (4 коло)
  Патті Шнідер (2 коло)
  Дінара Сафіна (1 коло)
  Шахар Пеєр (3 коло)
  Амелі Моресмо (3 коло)
  Сібіль Баммер (2 коло)
  Агнеш Савай (1 коло)
  Альона Бондаренко (2 коло)
  Луціє Шафарова (1 коло)
  Віра Звонарьова (1 коло)
  Лі На (3 коло)
  Франческа Ск'явоне (3 коло)
  Вікторія Азаренко (3 коло)
  Марія Кириленко (4 коло)
  Катарина Среботнік (3 коло)
  Агнешка Радванська (чвертьфінал)
  Віржіні Раззано (3 коло)
  Саня Мірза (3 коло)
  Юлія Вакуленко ''(1 коло)
}}

Сітка

Фінальна частина

Секція 2 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло
| RD1-team01=  О Дементьєва
| RD1-seed01=11
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-team02=  Ц Обзилер
| RD1-seed02=   
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 
| RD1-team03= 
| RD1-seed03=   
| RD1-score03-1=77
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-team04=  П Цетковська
| RD1-seed04=   
| RD1-score04-1=61
| RD1-score04-2=0
| RD1-score04-3= 
| RD1-team05=  Дж Мур
| RD1-seed05= WC 
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-team06=  Дж Дітті
| RD1-seed06=   
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 
| RD1-team07=  Р Ворачова
| RD1-seed07=   
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=0
| RD1-team08=  Ш Пеєр| RD1-seed08=17
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=6
| RD1-team09=  Ю Вакуленко
| RD1-seed09=32
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=4
| RD1-team10=  О Весніна
| RD1-seed10=   
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=6
| RD1-team11=  Дж Крейбас| RD1-seed11=   
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-team12=  Ю Чжань
| RD1-seed12=   
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=
| RD1-team13=  Л Девенпорт
| RD1-seed13=
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=7
| RD1-team14=  С Еррані
| RD1-seed14=   
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=5
| RD1-team15=  Є Костанич-Тошич
| RD1-seed15=   
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3= 
| RD1-team16=  М Шарапова| RD1-seed16=5
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-team01= О Дементьєва| RD2-seed01=11
| RD2-score01-1=5
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-team02= 
| RD2-seed02= 
| RD2-score02-1=7
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=3
| RD2-team03=  Дж Мур
| RD2-seed03=WC
| RD2-score03-1=0
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3= 
| RD2-team04=  Ш Пеєр
| RD2-seed04=17
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3= 
| RD2-team05=  О Весніна
| RD2-seed05= 
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-team06= Дж Крейбас
| RD2-seed06=  
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=
| RD2-team07=  Л Девенпорт
| RD2-seed07=
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3= 
| RD2-team08=  М Шарапова| RD2-seed08=5
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2='''6
| RD2-score08-3= 
| RD3-team01=

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 
Draw and Qualifying Draw 

Women's Singles
2008 у тенісі